Top-of-the-World, een plaats ('census-designated place') in Gila County, in de Amerikaanse staat Arizona
 Top of the World (schilderij), een schilderij van de Britse schilder Edward Wadsworth, geschilderd in 1942–1943
 Top of the World (attractie), een attractie in pretpark Freizeit-Land Geiselwind in Duitsland

Daarnaast verwijst het naar:

 'Top of the World' was de naam van een observatieplatform op het dak van de South Tower van het World Trade Center in New York

Film 
 The Top of the World (1925), een Amerikaanse stomme film uit 1925 van regisseur George Melford, met James Kirkwood Sr. en Anna Q. Nilsson
 Top of the World (1955), een Amerikaanse film uit 1955 van regisseur Lewis R. Foster, met Dale Robertson en Evelyn Keyes
 Top of the World (1997), een Amerikaanse film uit 1997 van regisseur Sidney J. Furie, met Peter Weller, Dennis Hopper en Tia Carrere
 de beroemde laatste woorden van Arthur Cody Jarret (James Gagney) in de film White Heat (1949) waren: "Made it, Ma! Top of the world!"

Televisie 
 Top of the World (televisieserie), een Britse quiz uit 1982

Muziek 
 Top of the World (The Carpenters), een nummer uit 1972 van het Amerikaanse popduo The Carpenters, succesvol geworden door de cover door Lynn Anderson
 Top of the World (Lynn Anderson), een album uit 1973 van de Amerikaanse countryzangeres Lynn Anderson
 Top of the World (Van Halen), een single uit 1991 van de Amerikaanse hardrockband Van Halen
 Top of the World (I Against I), een ep uit 1997 van de Nederlandse punkband I Against I
 Top of the World (Brandy), een nummer uit 1998 van de Amerikaanse r&b-zangeres Brandy
 Top of the World (Olé, Olé, Olé), een single uit 1998 van de Britse poprockband Chumbawamba
 Top of the World (Rascalz), een single uit 2000 van de Canadian hiphopgroup Rascalz
 Top of the World (Jimmy Sturr), een album uit 2002 van de Amerikaanse polkamuzikant Jimmy Sturr
 Top of the World (Dixie Chicks), een single uit 2003 van het Amerikaanse countrytrio Dixie Chicks, geschreven door Patty Griffin
 Top of the World (The Wildhearts), een single uit 2003 van de Britse rockgroep The Wildhearts
 Top of the World (The All-American Rejects), een nummer uit 2005 van de Amerikaanse poprockband The All-American Rejects
 Top of the World (The Pussycat Dolls), een nummer uit 2008 van de Amerikaanse burleske dansrevue-groep The Pussycat Dolls
 Top of the World (The Cataracs), een nummer uit 2011 van het Amerikaanse hiphopduo The Cataracs
 Top of the World (Slightly Stoopid), een album uit 2012 van de Amerikaanse rockband Slightly Stoopid
 Top of the World (Bridgit Mendler), een single uit 2012 van de Amerikaanse zangeres Bridgit Mendler
 Top of the World (D'banj), een single uit 2012 van de Nigeriaanse singer-songwriter D'banj
 Top of the World (Tim McGraw), een single uit 2015 van de Amerikaanse countryzanger Tim McGraw
 Top of the World (Khwezi), een single uit 2015 van de Zuid-Afrikaanse producer/dj Khwezi

Zie ook 
 On top of the world (doorverwijspagina)